

Personajes 
 Francisco Hernández de Córdoba (c.1467-1517), explorador de Yucatán;
 Francisco Hernández de Córdoba (¿1475?-1526), fundador de Nicaragua;
 Francisco Hernández de Chaves (siglo XVI), explorador español;
 Francisco Hernández, capellán de las fuerzas militares de Francisco de Montejo en 1545, durante la Conquista de Yucatán;
 Francisco Hernández Girón (1510-1554), explorador español;
 Francisco Hernández de Toledo o F.Hern. (1514-1578) botánico español;
 Francisco Hernández (siglo XVII), rejero español del barroco;
 Francisco Hernández Pla (¿?-1720), maestro de capilla español;
 Francisco Hernández Illana (1700-1780), maestro de capilla español;
 Francisco "Gabito" Hernández (1928-2003), compositor y locutor chileno;
 Francisco Hernández Díaz (1932-2012), pintor y dibujante español;
 Francisco  Hernández Valarin (1936-2009), percusionista venezolano;
 Francisco Hernández Pérez (1946-), poeta mexicano;
 Francisco Hernández Juárez (1949-), dirigente sindical mexicano.
 Francisco "Chico" Hernández (1949-2019), futbolista costarricense.
 Francisco "Panchito" Hernández Pineda (1924-2011), futbolista mexicano;
 Francisco "Camarón" Hernández (años 1970), jugador español de fútbol americano;
 Francisco "Manzanón" Hernández Díaz (1978-), futbolista peruano;
 Francisco Hernández (1989-), futbolista argentino.